Фока- (фок-) — елемент назв складових такелажу, що стосуються нижнього вітрила на фок-щоглі.

Ім'я 

Фока́ (, буквально «Тюлень») — чоловіче ім'я грецького походження.
 Святий Фока Синопський — ранньохристиянський святий, мученик.
 Фока — візантійський імператор.

Прізвище 

 Лев Фока Старший (?-919) — державний та військовий діяч Візантійської імперії.
 Никифор Фока Старший (?—895/896) — військовий діяч Візантійської імперії.
 Никифор II Фока (бл. 912—969) — візантійський імператор.
 Барда Фока (бл. 930—989) — візантійський полководець, племінник імператора Никифора II Фоки.
 Паола Фока ( 1982) — грецька співачка.

Див. також 
 «Святий мученик Фока» — шхуна Г. Я. Сєдова.
 Фокас